Гиль — фамилия:
 Гиль, Александр Васильевич (1943—1988) — советский танцовщик, хореограф.
 Гиль, Владимир Владимирович (1906—1944) — русский националист.
 Гиль, Герберт (1900—1945) — немецкий разведчик.
 Гиль, Мечислав (1944—2022) — польский профсоюзный деятель и политики, активист «Солидарности».
 Гиль, Микола (псевдоним; настоящее имя — Николай Семёнович Гилевич; 1936—2022) — белорусский писатель и публицист, журналист, переводчик.
 
 Гиль, Рене (1862—1925) — французский поэт.
 Гиль, Степан Казимирович (1888—1966) — личный шофёр Ленина.
 Гиль, Христиан Христианович (1837—1908) — русский нумизмат.
 

Гиль — организация:
 «ГИЛЬ» () — партия пенсионеров в Израиле.

Гиль — топонимы:
 Гиль — остров в Каспийском море, на восточной оконечности Апшеронского полуострова, находится в Азербайджане.
 Гиль — село в Кусарском район Азербайджана, ранее административный центр Гильского района Азербайджанской ССР.
 Гиль — река на юге Франции.
  — деревня на острове Хенгам, Иран.

См. также